Fontanafredda ima više značenja:
 Fontanafredda, Caserta
 Fontanafredda, Cuneo
 Fontanafredda, Padova